Sidon ist der Familien- oder Beiname folgender Personen:

 Andreas Sidon (* 1963), deutscher Boxer
 Antipatros von Sidon (2. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Dichter 
 Karol Sidon (* 1942), tschechischer Rabbi und Schriftsteller
 Zenon von Sidon (um 150 – um 70 v. Chr.), griechischer Philosoph

Sidon ist der Name folgender Orte:
 Sidon, eine Stadt im Libanon
 Sidon, eine Stadt im US-Bundesstaat Mississippi
 Titularbistum Sidon

für die britischen Schiffe dieses Namens siehe:

 HMS Sidon